La famille des Neopetaliidae ou Neopataliidés fait partie des Anisoptères dans l'ordre des Odonates. Il s'agit d'une famille qui ne contient qu'une seule espèce : Neopetalia punctata . Cette espèce est endémique en Argentine et au Chili .

Espèce 
 Neopetalia punctata (Hagen in Sélys, 1854)

Galerie

Liens externes

Notes et références 

Famille d'Odonates (nom scientifique)